Нижче наведено список 100 муніципалітетів провінції Потенца. Населення станом на 31 грудня 2009 року.

Примітки 

Потенца